«Речная крыса» — кинофильм.

Сюжет 
Освободившись из тюрьмы, бывший заключённый пытается восстановить свои отношения с дочерью, которую он не видел тринадцать лет. На лодке под названием «Речная крыса» они отправляются по Миссисипи. Однако помимо проблем в отношениях между отцом и дочерью имеется ещё одна: отца шантажирует тюремный психиатр, полагающий, что бывший заключённый знает, где спрятаны деньги, похищенные в результате преступления, в котором тот был обвинён.

В ролях 
 Томми Ли Джонс
 Брайен Деннехи
 Марта Плимптон

Съёмочная группа 
 Автор сценария и режиссёр: Томас Рикман
 Композитор: Майк Пост
 Оператор: Ян Киссер

Ссылки 

Фильмы-драмы США
Фильмы США 1984 года